Distretto di Senboku nella prefettura di Osaka, Giappone.
Distretto di Senboku nella prefettura di Akita, Giappone.